Ронга — субетнос народу тсонга, Мозамбік

Ронга — річка в Марій Ел, права притока Малого Кундиша
 Ронга — село, Совєтський район, Марій Ел